een afsluiting of afdekking
 de beëindiging van een activiteit 
 een verzameling uit de topologie
 een universeel bevestigingsmiddel